Stan na 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasady RP w Bogocie (Kolumbia).

Konsulat Honorowy RP w Port-au-Prince
 konsul honorowy: Salim Antoine Succar (język konsula angielski, hiszpański, francuski)

Ambasada RP w Królestwie Hiszpanii w Madrycie
szef placówki: Marzenna Adamczyk (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Barcelonie
szef placówki: Krzysztof Czaplicki (radca minister, czasowy kierownik placówki)
Strona Oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie
 szef placówki: Krzysztof Czaplicki (radca minister, kierownik wydziału konsularnego) (język konsula polski, hiszpański, angielski)

Konsulat RP w Las Palmas de Gran Canaria
 konsul honorowy: Bogdan Dziekoński (język konsula polski, hiszpański, angielski, niemiecki, rosyjski)

Konsulat honorowy RP w Maladze
konsul honorowy: José Luis Sánchez Domínguez (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat RP w Murcji
 konsul honorowy: Jorge Matias Zieleniewski Redziejewski (język konsula polski, hiszpański, angielski)
Konsulat Honorowy RP w Palma de Mallorca
konsul honorowy: Sylvia Riera (język konsula hiszpański, angielski, kataloński)

Konsulat RP w Pampelunie
 konsul honorowy: Angel Tellechea Goyena (język konsula hiszpański, francuski, angielski, włoski, portugalski, rosyjski)

Konsulat RP w Vigo
 konsul honorowy: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (język konsula hiszpański, francuski, angielski, portugalski)

Konsulat RP w Walencji
 konsul honorowy: Ramón Sentis Duran (język konsula hiszpański, kataloński, angielski, włoski)

Instytut Polski w Madrycie
 dyrektor, radca: Cezary Kruk

Ambasada RP w Królestwie Niderlandów w Hadze
szef placówki: Jan Borkowski (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Amsterdamie
konsul honorowy: Igno van Waesberghe (język konsula niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki)

Konsulat Honorowy RP w Elst
konsul honorowy: Arno Baltussen (język konsula niderlandzki, angielski, niemiecki)

Konsulat Honorowy RP w Utrechcie
konsul honorowy: Otto van Veen (język konsula niderlandzki, angielski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Meksyku.

Konsulat Honorowy RP w San Pedro Sula
konsul honorowy: Roberto Larios Silva (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Tegucigalpa
konsul honorowy: Epaminondas Marinakys Zelaya (język konsula hiszpański)

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych